Denumirea de Studeneț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Studeneț, un sat în comuna Loznița, regiunea Razgrad;
 Studeneț, un sat în comuna Cepelare, regiunea Smolean.